Baretta (televisieserie), een Amerikaanse misdaadserie
 Baretta (India), een plaats in India

Zie ook
Beretta, een wapenfabrikant.